Вале́рий Заха́ров:
 
 Захаров, Валерий Николаевич (род. 1955) — геолог, директор Института проблем комплексного освоения недр РАН, академик РАН.
 Захаров, Валерий Николаевич (1920—2010) — советский военный деятель.